Název Podhradský potok má více vodních toků:

 Podhradský potok (přítok Kantorského potoka) – pravostranný přítok Kantorského potoka na Slovensku v okrese Martin
 Podhradský potok (přítok Omastiné) – levostranný přítok Omastiné na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou
 Podhradský potok (levostranný přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Ilava
 Podhradský potok (pravostranný přítok Váhu) – pravostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Ilava